
Termin -{ }- ima više značenja.

 Muskarinski acetilholinski receptor M3, GPCR receptor
 Jedna od implementacija Module-3